Заво́дский район:

Россия 
 Заводский район — район в г. Кемерове

Украина 
 Заводский район — район в г. Запорожье
 Заводский район — район в г. Николаеве

См. также 
 Заводско́й район
 Газимуро-Заводский район
 Александрово-Заводский район
 Нерчинско-Заводский район